L'Ametlla del Vallès är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. L'Ametlla del Vallès ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt L'Ametlla del Vallès är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om L'Ametlla del Vallès. Runt L'Ametlla del Vallès är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sabadell,  km sydväst om L'Ametlla del Vallès. I omgivningarna runt L'Ametlla del Vallès  

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Katalonien